Udon steht für:
 Udon, japanische Nudelsorte

geografische Objekte:
 Udon (Orne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Orne
 Udon Thani, Stadt in Thailand

Siehe auch:
 Oudon (Begriffsklärung)